Christian Zehnder (1961-) est un musicien suisse.
 Eduard Zehnder (1940-) est un mathématicien suisse.
 Emil Zehnder (1910-1974) est une personnalité politique suisse. 
 Manuela Zehnder (1983-) est une joueuse suisse de squash.

Voir aussi 
 Zehnder, une entreprise suisse fabricant des véhicules
 Interféromètre de Mach-Zehnder